TSQ steht für:
 Airtransse (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft

tsq steht für:
 Thailändische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung